Colbert House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Colbert House (Louisiana), NRHP-Nr. 80001699
 Colbert House (Washington), NRHP-Nr. 77001347